O Campeonato Paulista de Basquete Masculino de 1984 foi uma competição brasileira de basquete masculino organizada pela Federação Paulista de Basketball.

Quadrangular final

Classificação do Quadrangular final 
Obs:O regulamento não previa critério de desempate para equipes que terminassem empatadas na primeira colocação.

Jogo desempate

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações externas 
 Site Oficial da FPB

Campeonato Paulista de Basquete Masculino
Basquetebol de 1984 no Brasil
1984 no basquetebol